Горьковский сельский совет () — входит в состав
Якимовского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
пос. Максима Горького
.

История 
 1932 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 пос. Максима Горького 
 с. Весняное 
 с. Михайловское 
 с. Степовое

Примечания